Scharaf ad-Din (Šaraf ad-Dīn), ein arabischer männlicher Vorname, steht für:
 Sharaf al-Din al-Tusi (1135–1213), persischer Mathematiker und Astronom
 Scheich Scharaf ad-Din (1215–1258), jesidischer Scheich

Siehe auch:
 Şerafettin, ein türkischer männlicher Vorname
 Mausoleum des Scharaf ad-Din